Aucamp ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Aucamp (* 1987), südafrikanischer Schauspieler
 Carol Hanks Aucamp (* 1943), US-amerikanische Tennisspielerin
 Renee Aucamp, südafrikanische Squashspielerin